Armiński (forma żeńska: Armińska, liczba mnoga: Armińscy) – nazwisko występujące w Polsce.

Etymologia nazwiska 
Pochodzenie niejasne. Jest prawdopodobne, że od nazwiska Ormian → Ormianin → człowiek pochodzący z Armenii, lub → z Armenii rodem, albo armeńskiej religii będący.
Poprzez dodanie formantu –ski do Armina (→ Armenia w zapisach z epoki Achemenidów) → Armiń+ski.

Demografia 
Na początku lat 90. XX wieku w Polsce mieszkały 43 osoby o tym nazwisku, najwięcej w dawnym województwie: warszawskim – 18, bydgoskim -14 i toruńskim – 5. W 2002 roku, według bazy PESEL mieszkało w Polsce 38 osób o nazwisku Armiński, najwięcej w Bydgoszczy i Warszawie.

Przypisy 

Polskie nazwiska